Иваце́вичский райо́н () — административная единица на севере Брестской области Белоруссии. Административный центр — город Ивацевичи. На 1 января 2022 года население района составило 51 611 человек.

География 
Площадь — 3 тыс. км² (3-е место среди районов, 9 % от территории области), в том числе 1374 км² приходится на лесные угодья и 747,7 км² — на сельхозугодья.

Один из крупнейших районов в Брестской области. Протяжённость границ района превышает 250 км. Протяжённость района с запада на восток — 83 км, с севера на юг — 66 км. Район граничит на востоке с Барановичским, Ляховичским и Ганцевичским районами, на юге — с Пинским, на юго-западе — с Ивановским, на западе — с Берёзовским, на северо-западе — с Пружанским и на севере — со Слонимским районом Гродненской области.

Район условно делится на три зоны: бытенскую, коссовскую, телеханскую.

Природные условия 
В районе преобладают торфяно-болотные и болотные почвы, занимающие 52 % общей площади землепользования. 45,8 % территории района занято лесами, 11 озёр занимают площадь 5 тыс. га, самое крупное из которых — Выгонощанское, площадью 2600 га.

В телеханской зоне размещается филиал Беловежской пущи.

По территории района протекают: река Щара с притоком Гривда. По территории района проходит Огинский канал, берущий своё начало от озера Выгонощанское.

Климат 
Средняя температура января −5,5 °C. Средняя температура июля +18,5 °C. Среднее количество осадков за год — 595 мм.

История 
Район был образован 15 января 1940 года с центром в городе Коссово и именовался Коссовским. В 1947 году по решению Совета Министров БССР рабочий посёлок Ивацевичи получил статус городского посёлка. Тогда же сюда был перенесён и районный центр.

14 октября 1957 года к району была присоединена часть упразднённого Бытенского района (5 сельсоветов), 8 августа 1959 года — часть упразднённого Телеханского района (3 сельсовета). 25 декабря 1962 года Ивацевичский район был упразднён, а его территория включена в состав Берёзовского района. 6 января 1965 года Ивацевичский район восстановлен с центром в Ивацевичи, причём к его территории была отнесена также часть Пинского района — городской посёлок Телеханы и 4 сельсовета.

28 мая 1966 года Ивацевичи получил статус города.

Административное устройство 
На территории района 1 горсовет — Коссовский и 10 сельсоветов:

 Бытенский сельсовет 
 Вольковский сельсовет
 Житлинский сельсовет
 Квасевичский сельсовет
 Милейковский сельсовет
 Речковский сельсовет
 Святовольский сельсовет
 Стайковский сельсовет
 Телеханский сельсовет
 Яглевичский сельсовет

Упразднённые сельсоветы: 

 Выгонощанский
 Козикский
 Коссовский
 Добромысленский
 Домановский
 Любищицкий
 Обровский
 Омельнянский
 Подстаринский

Население 
Население — 52 626 человек (на 1 января 2021 года), из них 28 179 городского населения. Городские населённые пункты — город Ивацевичи (22 522 человека), город Коссово (1919 человек) и посёлок Телеханы (3738 человек).

На 1 января 2021 года 17,1 % населения района было в возрасте моложе трудоспособного, 56 % — в трудоспособном, 26,9 % — старше трудоспособного. Коэффициент рождаемости в 2017 году — 10,4 (родилось 566 детей), смертности — 15,2 (умерло 828 человек). Уровень рождаемости в Ивацевичском районе один из самых низких в Брестской области (ниже только в Пружанском районе — 10,3). В 2020 году в районе было заключено 264 брака (5,0 на 1000 человек) и 141 развод (2,7).

Экономика 
В районе — 1084 индивидуальных предпринимателя, 204 юридических лица (на 1 июня 2011 года)
.

Промышленность района представлена 19 предприятиями:
 Головное предприятие ОАО «Ивацевичдрев»
 Ивацевичский филиал республиканского унитарного предприятия «Экран»
 ОАО «Ивацевичский льнозавод»
 ОАО «Квасевичская фабрика пуха и пера»
 ОАО «Ивацевичи агротехсервис»
 ГЛХП «Ивацевичский военный лесхоз»
 ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз»
 ГЛХУ «Телеханский лесхоз»
 РУПП «Исправительное учреждение № 5»
 ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат»
 ОАО «Коссовское мебельное производственное объединение»
 ПРУ торфопредприятие «Березовское»
 РУПП «Телеханский завод столярных изделий»
 РУП «Ивацевичский завод железобетонных изделий»
 Филиал Ивацевичского райпо «Комбинат кооперативной промышленности»
 РУЛП «Телеханы»
 УПП «Ивацевичский леспромхоз»
 Филиал № 2 СП «Профитсистем»
 Филиал Ивацевичского спиртзавода Брестского ликероводочного завода

Основные отрасли — лесная, лесохимическая, деревообрабатывающая, строительных материалов, топливная, пищевая.
Важнейшие виды выпускаемой продукции: топливные брикеты, пиломатериалы, живица сосновая, древесностружечные плиты, мебель, железобетон, стеновые материалы, паркет, лыжи, перопуховые изделия, товары бытовой химии, фены, двигатели малой мощности, казеин и другие.

В 2020 году средняя зарплата работников в районе составила 93,3 % от среднего уровня по Брестской области.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год составила 626,2 млн рублей (около 250 млн долларов), в том числе 184,7 млн рублей пришлось на сельское, лесное и рыбное хозяйство, 311,7 млн на промышленность, 48,4 млн на строительство, 67,1 млн на торговлю и ремонт.

Сельское хозяйство 
В 2020 году сельскохозяйственные организации района собрали 67,7 тыс. т зерновых и зернобобовых культур при урожайности 30,7 ц/га, 23,4 тыс. т сахарной свёклы при урожайности 309 ц/га. Под зерновые культуры в 2020 году было засеяно 22,2 тыс. га пахотных площадей, под сахарную свёклу — 0,9 тыс. га, под кормовые культуры — 25,5 тыс. га.

На 1 января 2021 года в сельскохозяйственных организациях района содержалось 56,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 19,3 тыс. коров. В 2020 году сельскохозяйственные организации района реализовали 7,7 тыс. т мяса скота и птицы и произвели 113,2 тыс. т молока.

Транспорт 
По территории района проходит железная дорога Брест — Минск. Расстояние до Минска — 200 км, до Бреста — 136 км.

Культура и образование 

В районе имеется 106 учреждений культуры: 3 городских Дома культуры, 19 сельских Домов культуры, 19 сельских клубов, 5 детских музыкальных школ, 3 кинотеатра.

В 2016 году в Ивацевичском районе действовала 31 публичная библиотека с фондом 501,6 тыс. экземпляров книг и журналов. Численность пользователей составила 21,1 тыс. человек, было выдано 410,1 тыс. экземпляров книг и журналов.

В районе действуют два музея — Ивацевичский историко-краеведческий музей и Мемориальный музей-усадьба Тадеуша Костюшко (Коссово, Меречёвщина). В этих музеях насчитывалось соответственно 4956 и 388 музейных предметов основного фонда, в 2016 году их посетили 16,7 и 21,3 тыс. человек соответственно. 

По состоянию на 2007 год функционировали 82 учреждения образования: УО «Ивацевичское ГПТУ-162 сельскохозяйственного производства», лицей, 27 средних и 9 базовых школ, 2 школы-сада, 2 начальных школы, 3 УПК, 3 внешкольных учреждения, 32 дошкольных учреждения, центр коррекционного развития, социальный приют. В 2020 году в районе насчитывалось 30 учреждение дошкольного образования, которые обслуживали 2005 детей. В 30 школах в 2020/2021 учебном году обучались 6183 ребёнка, учебный процесс обеспечивал 851 учитель.

В УО «Ивацевичское ГПТУ-162 сельскохозяйственного производства» ежегодно обучается около 600 учащихся. Обучение проводится по следующим специальностям: слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин, тракторист-машинист сельскохозяйственного профиля, водитель, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщик, электрогазосварщик, садовод, овощевод, швея, портной, повар, лесник, оператор машинного доения.

Достопримечательности 

 Музей-усадьба Анджея Тадеуша Бонавентуры Костюшко в урочище Меречёвщина около Коссовского дворца 
 Новинская хвоя — 270-летняя сосна, ботанический памятник природы местного значения
 Дворец Пусловских ("Коссовский замок") в Коссово 
 Троицкий костёл (1878 г.) в Коссово 
 Антониевская церковь (1868 г.) в Коссово 
 Фрагменты усадьбы в д. Юголин 
 Церковь Св. Николая (1874 г.) в д. Добромысль 
 Церковь Св. Анны в д. Любищицы 
 Церковь Св. Михаила Архангела в аг. Оброво 
 Деревянная церковь Рождества Богородицы (1925 г.) в д. Глинная 
 Почтовая станция в д. Нехачево 
 Спасо-Преображенская церковь в д. Мироним 
 Ильинская церковь в д. Белавичи 
 Успенская церковь в д. Бусяж 
 Церковь Георгия Победоносца в д. Альба

Галерея

СМИ 
Издаётся районная газета «Івацэвіцкі веснік».

См. также 
 Холокост в Ивацевичском районе
 Огинский канал

Примечания

Ссылки 
 Ивацевичский районный исполнительный комитет 
 Ивацевичский район. Фото памятников и достопримечательностей